1. FC Femina, magyar női labdarúgócsapat
 Boldklubben Femina, dán női labdarúgócsapat
 Femina-díj, francia irodalmi díj

Újságok
 Femina, magyar online újság (femina.hu), (Femina Média Kft. – CEMP-csoport)
 Femina, indiai női magazin (megjelenik 1959 júliusa óta)
 Femina, indonéz női magazin (megjelenik 1972 szeptembere óta)
 Femina, havonta megjelenő női magazin Dél-Afrikában
 Femina, havonta megjelenő női magazin Svédországban (megjelenik 1944 óta)
 Femina, hetente megjelenő női magazin Dániában (megjelenik 1952 óta)